Laussedat steht für:

 Laussedat Heights, nach Aimé Laussedat benannte Hügelkette im Grahamland, Antarktika
 Aimé Laussedat (1819–1907), französischer Offizier und Wissenschaftler